Лиси́цына — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Лисицына, Анна Михайловна (1922—1942) — партизанка, Герой Советского Союза.
 Лисицина, Валентина Михайловна (1921—1989) — советская лётчица Великой Отечественной войны.
 Лисицына, Евгения Владимировна (род. 1942) — латвийская органистка.
 Лисицына, Лариса Матвеевна — финская предпринимательница, самая богатая женщина Финляндии (2004).
 Лисицына, Эльвира Семёновна (род. 1963) — советская и российская актриса театра и кино, актриса озвучивания, народная артистка Республики Марий Эл.  См. также 
 Лисицина